Kéra peut désigner :
 les Kéra, un peuple du Tchad et du Cameroun
 le kéra, une langue tchadique
 Kéra, une commune du Burkina Faso